Il doppio femminile  del Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Nicole Pratt e Bryanne Stewart erano le detentrici del titolo, ma la Pratt ha deciso di non partecipare, solo la Stewart ha partecipato facendo coppia con Alina Židkova, ma ha perso al 1º turno contro Maret Ani e Séverine Brémond.

Lindsay Davenport e Lisa Raymond hanno vinto finale 6–3, 6–1, contro Angela Haynes e Mashona Washington.

Teste di serie

  Bethanie Mattek /  Renata Voráčová (quarti di finale)
  Alina Židkova /  Bryanne Stewart (primo turno)

  Lindsay Davenport /  Lisa Raymond (campioni)
  Līga Dekmeijere /  İpek Şenoğlu (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2008